О́круг Апшер () — округ штата Техас Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нём проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Гилмер.

История 
Округ Апшер был сформирован в 1846 году из части округа Гаррисон. Он был назван в честь Эйбела Паркера Апшера, госсекретаря США в президентство Джона Тайлера.

Примечания 

Округа Техаса
Апшер (округ, Техас)